Shinkawa steht für:
 Shinkawa (Ise-Bucht) (wörtlich „Neuer Fluss“), Zufluss zur Ise-Bucht an der Südküste von Honshū

Shinkawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kazue Shinkawa (* 1929), japanische Lyrikerin
 Yōji Shinkawa (* 1971), japanischer Illustrator und Konzeptkünstler